Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) () — является государственным органом по противодействию коррупции, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, осуществляющим формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений и иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

История 

6 августа 2014 года, согласно Указу Президента Республики Казахстан № 883 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» было образовано Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Взамен ликвидированного Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

11 декабря 2015 года было образовано Министерство по делам государственной службы Республики Казахстан как уполномоченный орган в сфере государственной службы и противодействия коррупции с передачей ему функций и полномочий по управлению имуществом и делами упраздняемого Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействия коррупции. Агентство переименовано в Национальное бюро по противодействию коррупции

13 сентября 2016 года Министерство по делам государственной службы Республики Казахстан было реорганизовано в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Национальное Бюро по противодействию коррупции обладал статусом ведомства в структуре Агентства по противодействую коррупции.

Указом Президента Республики Казахстан от 13 июня 2019 года № 12 в целях дальнейшего совершенствования системы государственной службы и противодействия коррупции Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции преобразовано в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан.

Агентство является правоохранительным органом, осуществляющим формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

Председатели 
 Шпекбаев, Алик Жаткамбаевич С 14 июня 2019 года по 16 апреля 2021 года.(С декабря 2017 года по июнь 2019 года – Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции) 
 Ахметжанов, Марат Муратович С 16 апреля 2021 года по 25 февраля 2022 года.
 Бектенов Олжас Абаевич С 25 февраля 2022 года по настоящее время.

Ведомственные награды 
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 155 «О вопросах государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград некоторых государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, Конституционного Совета Республики Казахстан, правоохранительных органов, судов, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований» ведомственные наградами Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) считаются:
 Медали:
 «Мінсіз қызметі үшін» (За безупречную службу) I, II, III степеней;
 «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» (За внесенный вклад в обеспечение правопорядка).
 Нагрудные знаки:
 «Үздік қызметкер» (Отличный сотрудник) I, II степеней;
 «Үздік қызметші» (Отличный служащий) I, II степеней.

Примечания 

Борьба с экономической и коррупционной преступностью
Организации по борьбе с коррупцией Казахстана